Heteropyramis är ett släkte av nässeldjur. Heteropyramis ingår i familjen Clausophyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Heteropyramis